Уикипедия на словенски език () е раздел на словенски език в Уикипедия. Проектът започва работа на 8 март 2002 година.

Статистика

Посещаемост 

Словенски език
Словенски език